«Город Эмбер: Побег» () — постапокалиптический роман американской писательницы Джин Дюпро, первая книга из тетралогии, написана в 2003 году. Повествует о подземном городе, созданном перед апокалипсисом для сохранения жизни на планете.

Сюжет 

Много поколений люди живут в подземном городе, освещаемом только фонарями. Создатели города рассчитывали, что жители смогут выйти на поверхность через 200 лет, и оставили инструкции, запечатанные во временной капсуле. Капсула хранилась и передавалась от одного мэра города к следующему. Однако цепочка случайно прервалась, и шкатулка с инструкциями была утеряна.

200 лет давно прошли, запасы продовольствия на исходе, а сердце подземного города — энергетический генератор — исчерпал срок своей службы, но мэр не собирается искать пути спасения для остальных жителей. Забытые инструкции случайно находит девочка-подросток Лина, и со своим другом Дуном пытается расшифровать послание и помочь жителям города найти дорогу в новый мир.

Главные герои 
 Лина Мейфлит — девочка, нашедшая письмо, в котором указана инструкция эвакуации на поверхность земли.
 Дун Харроу — мальчик, помогавший Лине.
 Мистер Коул — мэр города Эмбер.
 Поппи — сестра Лины.
 Лиззи — подруга Лины.

См. также 
 Город Эмбер: Люди искры
 Город Эмбер: Предсказание

Роман экранизирован в 2008 году — фильм «Город Эмбер: Побег».

Литература 
Джин Дюпро. Город Эмбер: Побег, 2008

Ссылки 

 
 Портал Litru.ru

Романы 2003 года
Город Эмбер